Grecescu:
 Dimitrie Grecescu
 Emil Grecescu

Nume de familie românești
Greci din România